Лесное () — село в Сандыктауском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр сельского округа Лесной. Код КАТО — 116449100.

География 
Село расположено в северо-западной части района, в 11 км на северо-запад от центра района села Балкашино.

Улицы 

 ул. Бейбитшилик,
 ул. Достык,
 ул. Женис,
 ул. Мектеп,
 ул. Тауелсиздиктин 25 жылдыгы,
 ул. Шоссейная.

Ближайшие населённые пункты 

 село Речное в 6 км на западе,
 село Михайловка в 7 км на северо-западе,
 село Граниковка 8 км на юго-западе,
 село Балкашино в 11 км на юго-востоке.

Население 
В 1989 году население села составляло 1050 человек (из них русских 66%).

В 1999 году население села составляло 829 человек (372 мужчины и 457 женщин). По данным переписи 2009 года в селе проживало 750 человек (354 мужчины и 396 женщин).

Примечания 

Населённые пункты Сандыктауского района